Куп европских шампиона у рагбију 2011/12. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2011/12. (службени назив: -{2011–12 Heineken Cup}-) је било 17. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента. Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група, а дебитант је био ирски Конот. У финалу на Твикенаму Алстер из Белфаста је изгубио од Ленстера из Даблина резултатом 12-42. Тако је Ленстер трећи пут у четири године освојио титулу првака Европе.

Учесници 

 Аирони 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Олимпик Биариц 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Олимпик Кастр 
 Клермон (рагби јунион) 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Расинг 92 
 Бат (рагби јунион) 
 Сараценс 
 Харлеквинс 
 Глостер (рагби јунион) 
 Лестер тајгерси 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Лондон Ајриш 
 Конот рагби 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Глазгов вориорси 
 Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Скарлетс

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

Жреб је одржан 7. јуна 2011. О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Трећа, четврта и пета најбоље другопласирана екипа обезбедиле су место у нокаут фази европског челинџ рагби купа 2011-2012. Групна фаза се играла од 11. новембра 2011, до 22. јануара 2012.

После шест кола у нокаут фазу купа шампиона отишли су Манстер, Ленстер, Единбург, Сараценс, Клермон и Тулон као првопласирани и Алстер и Кардиф као најбољи другопласирани клубови. Биариц, Харлеквинс и Скарлетс су наставили такмичење у челинџ купу.

Група 1 

Скарлетс - Кастр 31-23

Манстер - Нортхемптон 23-21

Нортхемптон - Скарлетс 23-28

Кастр - Манстер 24-27

Скарлетс - Манстер 14-17

Кастр - Нортхемптон 41-22

Манстер - Скарлетс 19-13

Нортхемптон - Кастр 45-0

Скарлетс - Нортхемптон 17-29

Манстер - Кастр 26-10

Нортхемптон - Манстер 36-51

Кастр - Скарлетс 13-16

Група 2 

Расинг 92 - Кардиф 20-26

Лондон Ајриш - Единбург 19-20

Кардиф - Лондон Ајриш 24-18

Единбург - Расинг 92 48-47

Кардиф - Единбург 25-8

Расинг 92 - Лондон Ајриш 14-34

Единбург - Кардиф 19-12

Лондон Ајриш - Расинг 92 19-25

Расинг 92 - Единбург 24-27

Лондон Ајриш - Кардиф 15-22

Кардиф - Расинг 92 36-30

Единбург - Лондон Ајриш 34-11

Група 3 

Монпеље - Ленстер 16-16

Глазгов - Бат 26-21

Ленстер - Глазгов 38-13

Бат - Монпеље 16-13

Глазгов - Монпеље 20-15

Бат - Ленстер 13-18

Монпеље - Глазгов 13-13

Ленстер - Бат 52-27

Монпеље - Бат 24-22

Глазгов - Ленстер 16-23

Бат - Глазгов 23-18

Ленстер - Монпеље 25-3

Група 4 

Аирони - Лестер 12-28

Алстер - Клермон 16-11

Клермон - Аирони 54-3

Лестер - Алстер 20-9

Алстер - Аирони 31-10

Клермон - Лестер 30-12

Лестер - Клермон 23-19

Аирони - Алстер 20-46

Алстер - Лестер 41-7

Аирони - Клермон 0-82

Лестер - Аирони 33-6

Клермон - Алстер 19-15

Група 5 

Оспрејс - Биариц 28-21

Сарасенс - Бенетон 42-17

Биариц - Сарасенс 15-10

Бенетон - Оспрејс 26-26

Бенетон - Биариц 30-26

Сарасенс - Оспрејс 31-26

Оспрејс - Сарасенс 13-16

Биариц - Бенетон 29-12

Оспрејс - Бенетон 44-17

Сарасенс - Биариц 20-16

Бенетон - Сарасенс 20-26

Биариц - Оспрејс 36-5

Група 6 

Харлеквинс - Конот 25-17

Тулуз - Глостер 21-17

Глостер - Харлеквинс 9-28

Конот - Тулуз 10-36

Харлеквинс - Тулуз 10-21

Конот - Глостер 10-14

Глостер - Конот 23-19

Тулуз - Харлеквинс 24-31

Тулуз - Конот 24-3

Харлеквинс - Глостер 20-14

Конот - Харлеквинс 9-8

Глостер - Тулуз 34-24

Челинџ Куп 2011—2012 

Харлеквинси, Олимпик Биариц и Скарлетси су такмичење наставили у нокаут фази купа европских изазивача у рагбију.

Завршница такмичења 

Ленстер је на путу до финала победио Кардиф у четвртфиналу и Клермон у полуфиналу, а Алстер је елиминисао Единбург и Манстер. Финале је одиграно у Лондону на стадиону Твикенам, а Ленстер је остварио убедљиву победу 42-14 и тако по трећи пут постао клупски првак Европе у рагбију.

Финале

Индивидуална стастика 

Највише поена

 Џони Секстон 103, Ленстер рагби

Највише есеја

 Тимоси Матанавоу 8, Тулуз (рагби јунион)

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2011.
Рагби у 2012.